Катиновасов — дагестанская фамилия. Известные носители:

 Катиновасов, Расул Абдусаламович (род. 1968) — советский, российский, узбекистанский борец вольного стиля. Брат-близнец Сайгида Катиновасова.
 Катиновасов, Сайгид Абдусаламович (род. 1968)  — советский, российский, узбекистанский борец вольного стиля. Брат-близнец Расула Катиновасова.